Pays Bas oder Pays-Bas steht für:

 die französische Bezeichnung der Niederlande
 Pays Bas (Agadez), Stadtviertel von Agadez in Niger
 Pays Bas (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger